Рубенис () — латышская фамилия, (буквально — тетерев); имеет женскую форму .

Известные носители:
 Рубенис, Андрис — (1951—2017) — советский и латвийский ученый, доктор философии, член-корреспондент Академии наук Латвии.
 Рубенис, Виталий Петрович (1914—1994) — латышский советский партийный и государственный деятель, председатель Совета Министров Латвийской ССР 1962—1970 годах.
 Рубенис, Мартиньш (род. 1978) — латвийский спортсмен-саночник.
  (род. 1933) — советский футбольный судья.
 Рубенис, Оскарс (род. 1999) — латвийский футболист.
 Рубенис, Роберт (1917—1944) — лейтенант латвийской армии и офицер латышского легиона.
 Рубенис, Юрий Янович (1925—2004) — латышский советский партийный и государственный деятель, председатель Совета Министров Латвийской ССР в 1970—1988 годах.
 Рубенис, Янис (род. 1940) — латвийский кинорежиссёр и кинооператор.